Der Fischer-Grand-Prix 1983 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 30. Oktober 1983 in Wien stattfand. Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Turnier war mit 100.000$ dotiert.

Im Einzel konnte der US-Amerikaner Brian Gottfried seinen Titel erfolgreich verteidigen. Es war nach 1977, 1980 und 1982 bereits sein vierter Sieg in Wien. Im Doppel traten die Vorjahressieger Henri Leconte und Pavel Složil nicht mehr gemeinsam an. Der Tschechoslowake Složil trat war gemeinsam mit seinem Landsmann Tomáš Šmíd als topgesetztes Team an, sie scheiterten allerdings bereits in der ersten Runde. Der Titel ging an die US-Amerikaner Mel Purcell und Stan Smith.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage Bank Austria TennisTrophy
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage

Tennisturnier 1983
1983